Mario Deotto – ex calciatore italiano
 Romolo Deotto – medico e accademico italiano